Глеваха:
 Глеваха — смт в Київській області
 Глеваха — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Глеваха (археологічна пам'ятка)